Divis [], Plural Divise [], steht für:
 Divis (Berg), Berg in Nordirland
 den Binde- oder Trennstrich im Schriftsatz, vgl. Viertelgeviertstrich #Bindestrich

Familienname:
 Raimund Divis (* 1978), österreichischer Eishockeyspieler (Stürmer)
 Reinhard Divis (* 1975), österreichischer Eishockeyspieler (Torwart)

Diviš steht für:
 Diviš, slawischer Vor- und Nachname

Siehe auch:

 Divis Flats, ein Wohnviertel in Belfast